Lerma – rzeka w środkowym Meksyku
 książę Lerma – Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, hiszpański arystokrata, pierwszy minister króla Filipa III
 Lerma – miejscowość we Włoszech
 Lerma – miejscowość w Hiszpanii
 Dolina Lermy (Valle de Lerma) – rejon w Argentynie